Пьер-Антуан Лебрен (1785—1873 — французский поэт.

Член французской академии, при Наполеоне III сенатор, автор од и нескольких трагедий («Ulysse» и «Marie Stuart»), в своё время имевших успех.

Ссылки 
 

Пэры Франции (Июльская монархия)
Сенаторы Второй империи
Члены Французской академии
Сотрудники Коллеж де Франс
Члены Баварской академии наук